Bokor Ildikó (1949–2010) színész
 Bokor Ildikó (1951) atléta (magasugró), a vesztfáliai TV Steinheim atlétaiskola alapítója, Bokor Jenő labdarúgó lánya, rövid ideig énekes Kolozsvárott (asszonyneve: Müller Ildikó)
Bokor Ildikó (1970) grafológus, teológus, a Boróka Magyar-Székely Kulturális Egyesület elnöke
Bokor Ildikó (?) zongoraművész, korrepetitor, a Józsefvárosi Zeneiskola AMI művésztanára